Das Wort Fleischpastete ist eine Lehnprägung, die folgendes bezeichnen kann:
 eine Pastete aus dem französischen pâté
 eine Terrine aus dem französischen terrine
 einen Meat Pie aus dem englischen meat pie
 eine Pasty aus dem englischen pasty, ursprünglich französisch pâté